60-й выпуск  Четырёх дней Дюнкерка — шоссейной многодневной велогонки по дорогам французского региона О-де-Франс. Гонка прошла с 7 по 11 мая 2014 года в рамках Европейского тура UCI 2014. Победу, второй год подряд, одержал французский велогонщик Арно Демар из команды «».

Участники 
Участие в гонке приняли 17 команд: 5 команд категории UCI ProTeam, 7 проконтинентальных и 5 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 136 гонщиков. До финиша доехали 83 спортсмена.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 5 этапов общей протяжённостью 893,2 километра.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Четыре дня Дюнкерка 2014 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2014 год в велоспорте
Спорт во Франции в 2014 году
Май 2014 года